Mången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mången, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (5,98 km²)
Mången (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (4,24 km²)
Mången (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (2,89 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn